La palabra sudeste se puede referir a:

Sureste, punto cardinal entre el sur y el este, corresponde a un acimut de 135°.
Sudeste, novela del escritor argentino Haroldo Conti.
Sudeste, viento que proviene de ese punto cardinal.
Sudeste, región de Brasil.
Sudeste, región de Inglaterra.
Sudeste, región de Estados Unidos.
Sudeste, región europea que corresponde a la península balcánica.
Sudeste, región de México.
Sudeste, antigua región administrativa de Rusia.
Sudeste, región de Vietnam.